Традиції частування караїмів Мелітополя — це сукупність страв, що входять до національної кухні караїмів та культури їх споживання як частини нематеріальної культурної спадщини. Для національної їжі караїмів характерне поєднання страв скотарів-кочівників і хліборобів, що допомагає відтворити історичні особливості становлення етносу.

Страви 
Див. Караїмська кухня

У караїмів простежується принцип «Їжу, яку не споживає мій батько, і я не споживаю», що відображено в прислів'ї. Особливу увагу з них заслуговують ті страви, що й зараз залишаються в раціоні, а донедавна відігравали в ньому головну роль, проте поступово зникають з нього, а саме:
 сушене м'ясо;
 в'ялене м'ясо.

Окрім них варто звернути увагу на:
 караїмські пиріжки (у Литві їх йменують кибінами);
 сарму (голубці у виноградному листі);
 кубете (пиріг із сирим м'ясом) тощо.

Караїмські пиріжки (ет аяклак) 
Див. Караїмські пиріжки

Окремої уваги заслуговують караїмські пиріжки. Особливістю караїмської кухні є поєднання різних видів баранини з тістом. Начинка залишалася соковитою, а тісто - хрустким. Під час приготування використовували рублене м'ясо, а у бідних родинах до нього додавали картоплю. Також додається баранячий бульйон, який заливається в невеликі отвори в пиріжках.

Включення до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини 

У жовтні 2018 року до обласного переліку був включений елемент нематеріальної культурної спадщини «Традиція приготування караїмських пиріжків (етъ аякълакъ) — рецепти караїмів міста Мелітополя Запорізької області». Цю традицію підтримують 10 представників караїмського етносу, які є членами товариства «Джаамат».

У грудні 2018 року цей елемент був включений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Берегинями цієї традиції є Олена Арабаджи, (Аттар) Наталія Вислогузова, Юлія Вислогузова, Наталія Єрмакова, Наталія, (Мангубі), Ольга Єрмакова, Наталія Макарова, Юлія Семікіна, Олена Ялпачик, Софія Ялпачик. Вони передають свої знання молодому поколінню.

Примітки

Джерела 
 
 
 

Караїми
Караїмська кухня